Taenaria fou la península on estava situat el promontori Tainaron, fins al  el punt més meridional de l'Europa continental. Vegeu Cap Matapan.

Geografia de l'antiga Grècia